Джон Каннингем — американский композитор и продюсер из Лос-Анджелеса. Сотрудничал с различными музыкантами, среди которых XXXTentacion, Майли Сайрус и другие.

Музыкальная карьера 
Джон родился в Окленде, Калифорния. Начал писать и продюсировать музыку в средней школе, позже поступив в NYU’s Clive Davis Institute of Recorded Music. Посещая NYU’s Clive Davis Institute of Recorded Music, Джон получил существенный опыт в качестве композитора и продюсера, подписав контракт с несколькими крупными лейблами и получив две золотые сертификации RIAA, всё ещё посещая институт. Благодаря размещению его работ, Джон обнаружил свою страсть к A&R, присоединившись к коллективу Unrestricted, сразу после окончания института.

Первая песня, созданная вместе с XXXTentacion — Ayala (Outro) с дебютного студийного альбома XXXTentacion 17. Песня была создана в день их встречи, в середине августа 2017.

25 апреля 2018 в интервью с американским хип-хоп-журналом XXL Джон рассказал, как создавался альбом «?».

Продюсерская дискография

Примечания

Ссылки 

Музыкальные продюсеры США в стиле хип-хоп